Ouj (Transcarpathie)
 Ouj (Ukraine du nord)